Penadiz e O Folón es un lugar situado en la parroquia de Arnuid, del municipio de Villar de Barrio, en la provincia de Orense, Galicia, España.

Barrios 
 Penadiz
 O Folón

Referencias

Enlaces externos 

Localidades de Villar de Barrio